Sants:
 Sant Fructuós de Tarragona, bisbe i patró de Tarragona al segle III-IV
 Sant Fructuós de Braga, bisbe de Braga del segle VII
 Entitat de població: Sant Fruitós de Bages, municipi de la comarca del Bages 
 Edificis:
 Sant Fructuós d'Aramunt, església parroquial romànica al poble d'Aramunt (municipi de Conca de Dalt, Pallars Jussà)
 Sant Fruitós d'Aransís església romànica de Gavet de la Conca (Pallars Jussà)
 Sant Fructuós de Balenyà, església a Balenyà (Osona)
 Sant Fruitós de Boldís Sobirà, església parroquial al poble de Boldís Sobirà (Lladorre, Pallars Sobirà)
 Sant Fructuós de Cameles, església parroquial de la comuna de Cameles (Rosselló)
 Sant Fruitós de Castellterçol església parroquial del poble de Castellterçol (Moianès) 
 Sant Fruitós de Claveral, antiga església de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Sant Fruitós de l'Espluga, ermita del segle X o XI, de la Vansa i Fórnols (Alt Urgell)
 Sant Fructuós de Llo, església de Llo (Alta Cerdanya) 
 Sant Fruitós de Llofriu, església de Llofriu (Baix Empordà)
 Sant Fructuós de Músser, església de Músser (municipi de Lles de Cerdanya)
 Sant Fruitós de Perves església parroquial romànica del poble de Perves (Pont de Suert)
 Sant Fructuós (la Pobla de Segur), capella de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
 Sant Fruitós de Quadres església de Gurb (Osona) 
 Sant Fruitós de Taurinyà, església romànica del municipi de Taurinyà, al Conflent
 Sant Fructuós de les Gunyoles, església a les Gunyoles 

 Sant Fructuós de Rocavella, església romànica de la Roca de l'Albera (el Rosselló, Catalunya Nord)

 Església de Sant Fructuós (Pals), temple de Pals (Baix Empordà) 

 Sant Fructuós (la Pobla de Segur), església a la comarca del Pallars Jussà